Declarația Balfour se poate referi la: 

 Declarația Balfour (1917), o scrisoare semnată de Arthur Balfour cu privire la fondarea unui cămin național evreiesc în Palestina. 
 Declarația Balfour (1926), un raport al stării dominioanelor din Commonwealthul Britanic.